Lawon – wieś w Izraelu
 Lawon (Tel Awiw) – wieżowiec w Tel Awiwie
 Lavon (Teksas) – miasto w USA w stanie Teksas
 Lavon (jezioro) – jezioro w stanie Teksas
 Pinchas Lawon – izraelski polityk